El término embrión puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un embrión, la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la madre;
 en la botánica, a un embrión, el rudimento de la planta adulta formado tras la fecundación de la oósfera/ovosfera.